Scabrotrophon scitulus är en snäckart som först beskrevs av Dall 1891.  Scabrotrophon scitulus ingår i släktet Scabrotrophon och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
scitulus